«Сказка о попе и о работнике его Балде» — рисованный советский мультипликационный фильм и музыкальное представление по мотивам одноимённой сказки (1830) Александра Сергеевича Пушкина. Создан на киностудии «Союзмультфильм» в 1973 году.

Реплики всех героев мультфильма являются фрагментами оригинальной сказки, положенными на музыку Анатолия Быканова, в исполнении Олега Анофриева.

Сюжет 
В этом мультфильме рассказывается о жадном попе, который пришёл на базар, чтобы перехитрить торговцев и попробовать некоторые товары. Пока он это делал, на базар пришёл с медведем парень Балда, напевающий песню «Шёл удалой молодец». Встретив Балду, поп тут же решил сэкономить и нанял его в работники за три щелчка по лбу в год. Работал Балда вместе с медведем усердно, близилось время расплаты, а попу становилось всё страшнее. Из-за жадности попа Балда ночевал на соломе. Однажды попу приснилось, как он то пнул Балду ногой, то загнал его в колодец. Но когда Балда стал множиться у попа на глазах, тот от испуга улетает и просыпается. Попадья подсказала мужу средство, как избавиться от такого бедства, и супруги начали веселиться. Послал поп своего работника к морю, собирать с чертей оброк. Но Балда не растерялся, перехитрил чертей, принёс попу оброк и стал расплаты требовать. Сев на мешок с оброком, поп подставляет лоб Балде, и последний учинил такую расправу, что поп улетел, и от него остался сапог. После улёта попа все удивились, разинув пошире рот, а над сапогом некоторые посмеялись.

Создатели 
 Авторы сценария: Ирина Крякова, Инесса Ковалевская
 Режиссёр: Инесса Ковалевская
 Художник-постановщик: Борис Акулиничев
 Композитор: Анатолий Быканов
 Звукооператоры: Николай Данилин, Владимир Кутузов
 Оператор: Михаил Друян
 Монтажёр: Изабелла Герасимова
 Художники-мультипликаторы:
 Олег Сафронов
 Олег Комаров
 Виталий Бобров
 Александр Горленко
 Виктор Лихачёв
 Виолетта Колесникова
 Николай Фёдоров
 Художники-декораторы: Ирина Троянова, Елена Танненберг
 Ассистенты: Светлана Скребнёва, Зоя Кредушинская
 Редактор: Аркадий Снесарев
 Директор картины: Фёдор Иванов
 …Поёт один за всех: Олег Анофриев

Мультфильмы по сказкам А. С. Пушкина 
 1950 — «Сказка о рыбаке и рыбке»
 1951 — «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
 1967 — «Сказка о золотом петушке»
 1973 — «Сказка о попе и о работнике его Балде»
 1984 — «Сказка о царе Салтане»

Мультфильм о ВЗРОСЛОЙ 
 1982 — «Чертёнок №13» 
 1981 — «Шиворот-навыворот»
 1985 — «Чертёнок с пушистым хвостом»
 1986 — «Нехочуха»
 1981 — «Раз ковбой, два ковбой»
 1984 — «Встречайте бабушку»
 1975 — «Мук-скороход»
 1980 — «Почему слоны?»
 1977 — «Лоскутик и облако»
 1986 — «Открытое окно»
 1981 — «Как старик корову продавал»
 1979 — «Дом для леопарда»
 1989 — «Записки Пирата» 
 1979 — «Пастушок над никитой»
 1963 — «Так слезы»
 1961 — «Погоня за головами»
 1983 — «Вагонетка»
 1986 — «Сказка о человеке ай больно»
 1989 — «Шапка невидимка»
 1980 — «Жадный богач»
 1971 — «По щучьему велению»
 1991 — «Послушный ученик»
 1993 — «Война слонов и носорогов»

Отличия от оригинала 
 В мультфильме Балда не мочит конец верёвки в море, как в оригинале, а играет на балалайке, мешая чертям играть джазовую танцевальную музыку — элемент современности.
 Также в мультфильме пропущен эпизод с палкой, которую Балда грозился забросить на тучку. Внезапно после победы зайцев над чертёнком началось испытание его силы с помощью лошади. Чертёнок, проиграв, заплакал и пошёл за мешком.
 В оригинале от первого щелчка поп воспаряет, а от второго теряет дар речи, а в фильме — наоборот. Там же от третьего щелчка он улетает в небо, откуда падает только его сапог, тогда как в оригинале поп теряет рассудок, но остаётся в живых.

Отсутствует в оригинале, но есть в мультфильме 
 Добавлен новый оригинальный персонаж — косматый медвежонок, который всё время сопровождает Балду и помогает ему во всех его делах. Он танцует под балалайку, подпевает Балде, спит с ним на стоге сена, косит вместе с ним в поле, помогает подметать улицу и даже несёт попу мешок с оброком.

Издания 
 Советская фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила аудиоверсию мультфильма в виде мюзикла на грампластинке-гранде.
 В начале 1990-х годов мультфильм был выпущен на видеокассетах кинообъединением «Крупный план». В середине 1990-х выпускался на VHS Studio PRO Video в сборнике мультфильмов-сказок Александра Пушкина, «Двенадцать месяцев (1956)», киностудии «Союзмультфильм» студией «Союз».
 В 2005 году мультфильм был выпущен на DVD киновидеообъединением «Крупный план» в составе сборника мультфильмов «Сказки А. С. Пушкина». При записи диска применялась полная реставрация изображения и звука..

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1973 года
Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Музыкальные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Экранизации сказок Александра Пушкина
Комедийные фильмы на религиозную тему
Сказка о попе и о работнике его Балде